Lengua de caballo puede referirse a:
 El nombre común de la planta Globularia alypum.
 El nombre común de la planta Ruscus hypophyllum.